Праведники народов мира в Молдавии — жители Молдавии, спасавшие евреев в период Холокоста, которым присвоено почётное звание «Праведник народов мира» израильским Институтом Катастрофы и героизма «Яд ва-Шем».

Такие звания присвоены  жителям Молдавии.


Список

Примечания

Ссылки 
 

Холокост в Молдавии
Списки:Молдавия
Персоналии:Молдавия